Shannon kan henvise til:

Geografiske lokaliteter

Steder i Irland 

 Shannon (flod), den længste flod i Irland
 Shannon, Irland, en by i Irland
 Shannon Airport, en lufthavn ved byen Shannon

Steder i USA 
 Shannon, Alabama
 Shannon, Georgia
 Shannon, Illinois
 Shannon, Kentucky
 Shannon, Mississippi
 Shannon, Texas
 Shannon County, Missouri
 Shannon County, South Dakota
 Shannon Hills, Arkansas

Canada 
 Shannon, New Brunswick
 Shannon, Quebec
 Shannon Falls, et vandfald i British Columbia
 Shannon Park, Nova Scotia

Andre lokaliteter 
 Shannon, New Zealand, et område i New Zealand
 Shannon (ø), en ø ud for Grønland

Andet 
 Shannon (navn)
 Shannon index, et index for biodiversitet